La Xemeneia de la fàbrica Ymbert és una obra de Mataró (Maresme) protegida com a bé cultural d'interès local.

Descripció 
És la xemeneia industrial de l'antiga fàbrica Sala i Baladia, actualment fàbrica Ymbert. El Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric i Arquitectònic de l'Ajuntament de Mataró, la data a finals del . A diferència d'altres xemeneies industrials, aquesta, a part de ser molt més ample, és quadrada, fet pel qual li dona un aspecte molt semblant a les torratxes acampanades de l'època. És d'obra vista, i de la combinació entre dos tipus de maons de colors diferents, resulta una sanefa a tota l'alçada de la xemeneia que encara li dona un aire més peculiar, ja que els jocs de sanefes i colors a l'obra vista és més propi a les naus industrials que a les xemeneies.

Història 
L'actual xemeneia de la fàbrica Ymbert, fou construïda per l'empresa Sala i Baladia, resultat de la fusió de la casa Baladia Coll i la casa Sala. Fou de les darreres empreses tèxtils que funcionà, a principis del , amb carbó, ja que la gran majoria aprofitaven l'energia hidràulica, traslladant-se a altres poblacions més adients. La fàbrica Sala Baladia visqué, a les darreries del XIX, un intent de crema (1872) i d'explosió d'un petard (1888). Com la Cooperativa Mataronense tancà les portes a principis del . Amb l'ús de fluid elèctric, la fàbrica, ara Ymbert, continuà com a empresa tèxtil.

Referències 

Patrimoni monumental de Mataró
Xemeneies del Maresme